Consolidated bezeichnet:
 Consolidated (Band), eine US-amerikanische Industrial-Band
 Consolidated Aircraft, ein US-amerikanischer Flugzeughersteller
 Consolidated Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1905–1908)
 Consolidated Motor Car Company (Georgia), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Georgia (1911)
 Consolidated Motor Car Company (Connecticut), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Connecticut (1919–1920)
 Consolidated Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1903–1904)
 Consolidated Vultee Aircraft Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Flugzeug- und Raketenhersteller (1943)

im NRHP gelistete Objekte:
 Consolidated Building, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 79003373
 Consolidated Ice Company Factory No. 2, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 00001348
 Consolidated Royalty Building, in Casper, Wyoming, ID-Nr. 93001186